Drillia pilsbryi är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1950.  Drillia pilsbryi ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pilsbryi